

Patronymes 
 Douglas Hacking (1884-1950), homme politique britannique ;
 Henry Hacking (1754-1831), navigateur et explorateur australien ;
 Ian Hacking (1936- ), épistémologue et philosophe des sciences canadien.

Toponymes 
 Hacking, une partie du  arrondissement de Vienne.
 Port Hacking, estuaire australien.
 Port Hacking, ville de Nouvelle-Galles du Sud.

Autres 
 Hacking, piratage informatique. 
 Google hacking
 Growth hacking
 Hacking éthique
 Hacking social
 Hacking Team, une entreprise italienne de sécurité informatique. 
 Hacking jacket, une veste d'équitation.